В этой статье представлена ​​карта и список европейских стран по числу пользователей Интернета за 2019 год.

Карта

Список

Примечания 

Списки:Европа